Фудбалско првенство у Мађарској 1956. године није одиграно до краја због избијања револуције у Мађарској.

Преглед 
Требало је да се такмичи се укупно четрнаест клубова, међутим због познатих разлога део првенства је одигран од стране 12 клубова али резултати и цело првенство је поништено. И ове сезоне ФК Хонвед је био претендент за првака.

Финална табела незавршеног првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1956.
Фудбал у 1956.